Viby landskommun var namnet på två kommuner i Sverige. Se:

Viby landskommun, Närke
Viby landskommun, Östergötland